Daigo – imperatore del Giappone
 Daigo (metropolitana di Kyoto) – stazione della metropolitana di Kyoto 
 Daigo (comune) – cittadina giapponese della prefettura di Ibaraki